Sartak ali Sartah (mongolsko Сартаг, Sartag, tatarsko Сартак, Sartak) je bil sin in naslednik vladarja Zlate horde Batu kana, * ni znano, † 1257.

Leta 1252 se je s Sartakom v Saraju srečal Aleksander Jaroslavič Nevski in dobil odobritev (jarlik), da kot vazal Kipčaškega kanata postane vladimirski veliki  knez. Po Levu Gumilevu je postal Sartakov zapriseženi brat (anda, verjetno nekakšen pobratim) in posinovljenec Batu kana.

Sartakova vladavina v Zlati hordi je bila kratka. Umrl je leta 1256 na dvoru velikega kana Mongkeja, manj kot eno leto za svojim očetom. Sartaka sta verjetno zastrupila  njegova strica Berke in Berkčir. Leta 1257 ga je za malo časa nasledil Ulagči, potem pa je prestol Zlate horde zasedel Berke. Za Ulagčija ni jasno ali je bil Sartakov brat ali sin. 

Sartakova hčerka Feodora (ali Teotiure) je bila žena Gleba Vasiljkoviča, belozerskega in rostovskega kneza in vnuka Konstantina Rostovskega.

Predniki

Sklica

Vir
 Grousset, René (1938). L'Empire des Steppes.

Vladarji v 13. stoletju
Kani Zlate horde